La formula molecolare C9H6O2 può indicare:
 Cumarina
 Cromone

Formule molecolari